Iowa peut faire référence à :
 Iowa : État des États-Unis d'Amérique.
 Iowa : rivière des États-Unis, affluent du Mississippi.
 Iowa : localité américaine de Louisiane.
 Iowa : album du groupe Slipknot.

Voir aussi

Localité 

 Iowa City : ville américaine de l'Iowa.
 Iowa Colony : localité américaine du Texas.
 Iowa Falls : localité américaine de l'Iowa.
 Iowa Park : dans le Texas.

Divers 

 
 Iowas : peuple amérindien.
 , plusieurs navires de l'US Navy.